Seznam držav po proizvodnji aluminija leta 2012

Vir:USGS

Glej tudi
 Seznam držav po proizvodnji aluminijevega oksida
 Seznam držav po proizvodnji jekla
 Seznam držav po proizvodnji železove rude
 Seznam držav po proizvodnji cementa

Sklici

	
Težka industrija